Фастовецька загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів — україномовний навчальний заклад І-III ступенів акредитації у селі Фастівці Бахмацького району Чернігівської області.

Сучасний стан 
Зараз у селі діє загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів, розташована у приміщенні, яке було збудоване у 1981 році по вул. Центральна, 28. Кількість учнів у 2012–2013 н.р. 83. У 2011 році до першого класу не пішло жодної дитини.

Ф
Ф
Ф
Засновані в Україні 1870